Мартина Хингис и Чжань Юнжань — победительницы турнира.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэта начинают турнир со второго раунда.

  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Второй раунд)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Второй раунд)
  Мартина Хингис /  Чжань Юнжань (Титул)
  Саня Мирза /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
  Тимея Бабош /  Андреа Главачкова (Финал)
  Луция Градецкая /  Катерина Синякова (Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес /  Барбора Стрыцова (Первый раунд)
  Абигейл Спирс /  Катарина Среботник (Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Mutua Madrid Open 2017